Taras Bulba kan syfta på:

 Taras Bulba (opera) – en opera av Mykola Lysenko
 Taras Bulba (rapsodi) – rapsodi från 1918 av Leoš Janáček
 Taras Bulba (roman) – en roman från 1835 av Nikolaj Gogol

Filmer 
 Taras Bulba (film, 1909) – en rysk stumfilm från 1909, regisserad av Aleksandr Drankov
 Taras Bulba (1936) – en fransk film regisserad av Alexis Granowsky, originaltitel Tarass Boulba
 Taras Bulba – en amerikansk-jugoslavisk samproduktion från 1962 regisserad av J. Lee Thompson, se I djävulens tjänst
 Taras Bulba (2009) – en rysk film regisserad av Vladimir Bortko, originaltitel Тарас Бульба